Дэвид Эйер (; Шампейн, Иллинойс, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Он известен как сценарист «Тренировочного дня» и как сценарист и режиссёр фильмов «Крутые времена» (2005), «Короли улиц» (2008), «Патруль» (2012), «Саботаж» (2014), «Ярость» (2014), «Отряд самоубийц» (2016) и «Яркость» (2017).

Биография 
Дэвид Эйер родился в Шампейне (штат Иллинойс) 18 января 1968 года, позже его семья жила в Блумингтоне и Бетесде. После ухода из дома родителей жил у своего двоюродного брата в Лос-Анджелесе, где поступил на службу в ВМС США в качестве подводника.

Его первые сценарии были основаны на опыте службы моряком и на воспоминаниях о жизни в Южном Лос-Анджелесе.

Режиссёрским дебютом Эйера стала картина «Крутые времена», действие которой происходит на улицах Центрального и Южного Лос-Анджелеса. Эта драма показывает, как употребление наркотиков и военный опыт прошлого влияет на попытки людей вести нормальную жизнь.

Фильмография

Ссылки